Akaba kan syfta på följande platser:

Flera länder

 Akabaviken, Egypten, Israel, Jordanien och Saudiarabien,

Jordanien 

 Akaba (guvernement), 
Akaba, huvudort i guvernementet Akaba